Ел Алто де Долорес има више значења:

 Ел Алто де Долорес (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алто де Долорес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику